Больша́я Ви́шера — железнодорожная станция в посёлке Большая Вишера на главном ходу Октябрьской железной дороги Москва — Санкт-Петербург. В июле 2015 года станция закрыта для грузовых операций, присвоен новый код 041621 (прежний код — 041706).

Инфраструктура 
Вокзал станции расположен сбоку от путей. На станции 2 высокие боковые пассажирские платформы. Станция имеет путевое развитие.

Пригородное сообщение 

Через станцию следуют пригородные электропоезда: в направлении к северу — на Санкт-Петербург (Московский вокзал), Новгород-на-Волхове, Волховстрой I, на юг — к станции Малая Вишера.
 На данный момент в 2022 году,  движение электропоездов в сторону станций Новгород-на-Волхове и Волховстрой-I - не осуществляется.

Ссылки 
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 33.

Примечания 

Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Маловишерского  района